Stegmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stegmeyer (* 1957), deutscher Künstler
 Bill Stegmeyer (1916–1968), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Arrangeur
 Doug Stegmeyer (1951–1995), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Stegmeier
 Stegmayer
 Stegmaier